Szczepanki ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Szczepanki (Wydminy), Dorf im Powiat Giżycki, bis 1938 Sczepanken, 1938 bis 1945 Tiefen, Kreis Lötzen, Ostpreußen
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Szczepanki (Jabłonowo Pomorskie), Dorf im Powiat Brodnicki
 Szczepanki (Łasin), Dorf im Powiat Grudziądzki
 Szczepanki (Wielgie), Dorf im Powiat Lipnowski
 Woiwodschaft Masowien:
 Szczepanki (Czernice Borowe), Dorf im Powiat Przasnyski
 Szczepanki (Sierpc), Dorf im Powiat Sierpecki